«Hopeless Romantic» — третій студійний альбом американської поп-рок-співачки Мішель Бранч. Реліз відбувся 7 квітня 2017 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мішель Бранч 

Альбоми Мішель Бранч
Альбоми Verve Records